Zoubek ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Zoubek von Zdětín († 1541), Bischof von Olmütz
 David Zoubek (* 1974), tschechischer Fußballspieler
 František Zoubek Prokš (* 1899), tschechischer Fußballtrainer
 Olbram Zoubek (1926–2017), tschechischer Bildhauer und Designer
 Philip Zoubek (* 1978), österreichischer Pianist und Komponist
 Vladimír Zoubek (1903–1995), tschechischer Geologe
 Wolfgang Zoubek (1945–2007), deutscher Komponist und Organist
 Wolfgang von Zoubek (* 1959), österreichischer Bühnenbildner und Lichtdesigner

Siehe auch:

 Zubek